Záruka označuje obecně garanci, že dojde ke splnění určité povinnosti nebo dohody, smlouvy.

V českém právním řádu je konkrétně upravena jako:
 záruka za jakost při koupi zboží
 finanční záruka, příp. bankovní záruka, závazek výstavce záruční listiny, že uspokojí věřitele, nesplní-li dlužník svůj dluh
 kauce, např. při nahrazení vazby v trestním řízení
 zástava při realizaci zástavního práva nebo jistota, záruka v podobě věci

Související články 
 Záruční list
 Ručení

Externí odkazy